Джо́зеф Уи́льям Ке́лли (; родился 9 июня 1988 года в городе Анахайм, Калифорния) — американский бейсболист, выступающий за клуб главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Доджерс». Играет на позиции питчера. Победитель Мировой серии 2018 года в составе «Бостон Ред Сокс» и Мировой серии 2020 года в составе «Доджерс».

Карьера 
Был задрафтован «Сент-Луис Кардиналс» в третьем раунде драфта 2009 года.

Был вызван в МЛБ в июне как замена травмированному Хайме Гарсии. Был назначен стартовым питчером. Дебют состоялся 10 июня 2012 года в поединке против «Индианс», отыграв 5 иннингов, в которых пропустил семь хитов и один ран.

С возвращением Хайме Гарсии и Криса Карпентера, Джо Келли был отправлен в буллпен.

Стиль игры 

В арсенале бросков Джо Келли значится синкер (примерно 50% из всех подач), чуть реже используется 4-seam фастбол, ченджап и кёрвбол.

В игре из-за своей скорости Джо часто используется как пинч-раннер.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бейсболисты США
Питчеры МЛБ
Игроки «Сент-Луис Кардиналс»
Игроки «Бостон Ред Сокс»
Игроки «Лос-Анджелес Доджерс»